Флориан Кайнц (; родился 24 октября 1992 года в городе Грац, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Кёльн» и сборной Австрии.

Клубная карьера 

Кайнц — воспитанник клуба «Штурм» из своего родного города. 24 октября 2010 года в матче против «Ред Булла» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 23 апреля 2011 года в поединке против «Капфенберга» Флориан забил свой первый голы команду из Граца. В своём первом сезоне он помог «Штурму» выиграть чемпионат.

Летом 2014 года Кайнц перешёл в венский «Рапид». 2 августа в матче против «Адмиры Ваккер» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Флориан забил свой первый гол за столичный клуб. 29 июля в матче квалификации Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» Канц забил гол.

Летом 2016 года Флориан перешёл в немецкий «Вердер», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. 17 сентября в матче против мёнхенгладбахской «Боруссии» он дебютировал в Бундеслиге. 18 марта 2017 года в поединке против «РБ Лейпциг» Флориан забил свой первый гол за «Вердер».

Международная карьера 
17 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной Швейцарии Кайнц дебютировал за сборную Австрии, заменив во втором тайме Юлиана Баумгатлингера.

В сборной 
С 2011 года выступает за юношеские сборные Австрии. Был включен в состав сборной Австрии на юношеский чемпионат Европы 2013. 30 мая 2014 года Лазаро дебютировал в сборной Австрии в товарищеской встрече со сборной Исландии.

Итого: сыграно матчей: 16 / забито голов: 0; победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3.

Достижения 
 «Штурм»
 Чемпион Австрии: 2010/11
 «Кёльн»
 Победитель Второй Бундеслиги: 2018/19

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Кёльн»